Mirni (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Mirni (Arkhànguelsk), ciutat de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Mirni (Béloie), localitat pertanyent al municipi de Béloie (República d'Adiguèsia, Rússia)
 Mirni (Khakàssia), poble pertanyent al al districte de Xirà (República de Khakàssia, Rússia)
 Mirni (Krasnooktiabrski), localitat al municipi de Krasnooktiabrski (República d'Adiguèsia, Rússia)
 Mirni (Kuban), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Mirni (Kusxóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Mirni (Korenovsk), localitat pertanyent a la ciutat de Korenovsk (territori de Krasnodar, Rússia) 
 Mirni (Mórevka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Mirni (Novopokrovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Mirni (Oktiabrski), localitat pertanyent al possiólok d'Oktiabrski (territori de Krasnodar, Rússia) 
 Mirni (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Mirni (Sakhà), ciutat de la República de Sakhà, a Rússia
 Mirni (Stàvropol), localitat pertanyent al districte rural de Kurskaia (territori de Stàvropol, Rússia)
 Mirni (Tantsura-Kramarenko), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Mirni (Tbilísskaia), localitat pertanyent a la stanitsa de Tbilísskaia (territori de Krasnodar, Rússia) 
 Mirni (Vostotxni Sossik), localitat pertanyent al khútor de Vostotxni Sossik (territori de Krasnodar, Rússia)
 Mirni (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia, a Rússia
 Mirni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia